Natoli puede referirse a:

 la Familia Natoli.
 Giuseppe Natoli (1815–1867) 
 Giovanni I Natoli de Sperlinga 
 Gio Matteo Natoli 
 Palazzo Natoli 
 Palazzo dei Principi Natoli